Destin – città della Contea di Okaloosa, Florida (Stati Uniti d'America)
 Destin – singolo di Céline Dion del 1996
 Destin – nome proprio di persona
 John Destin – giocatore di football americano statunitense